Monkey Business (traducido a español como "juego sucio"), hace referencia a varios artículos:

Música
 Monkey Business, álbum del grupo estadounidense hip-hop The Black Eyed Peas;
 Monkey Business (canción de Skid Row).

Cine
 Monkey Business (película de 1931);
 Monkey Business (película de 1952);
 Monkey Business (película de 1998).